Výraz pučálka může znamenat:

obecný význam
 pučálka – staročeské jídlo z hrachu

místní název
 Pučálka, Na Pučálce – lokalita u Jenerálky v Praze-Dejvicích, pravděpodobně podle bývalé usedlosti či vinice

příjmení
 Pavel Pučálka († 1681) – český kněz a spisovatel,
 Štěpán Pučálka (1845–1914) – lékař, komunální politik a kulturní činitel v Blovicích u Plzně,
 Štěpánka Pučálková (* 1986) – česká operní pěvkyně,
 poštmistr Pučálka, postava humoristické povídky Pučálkovic Amina od Jindřicha Plachty.